Il doppio  dell'Open Costa Adeje è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Philipp Petzschner e Alexander Peya hanno battuto in finale 6–2, 3–6, [10–4] James Auckland e Joshua Goodall.

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (campioni)
 Todd Widom /  Michael Yani (quarti di finale)

 James Auckland /  Joshua Goodall (finali)
 Serhij Bubka /  Denys Molčanov (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Open Costa Adeje - Isla de Tenerife 2009